Рене Коньи (1904—1968) — французский генерал
 Коньи — коммуна во Франции, департамент Рона
 Коньи — коммуна во Франции, департамент Шер